Fis of FIS kan verwijzen naar:
Fis (muziek).
Fis is een veelgebruikte naam voor bunzing.
Front Islamique du Salut, verboden islamistische politieke partij en maatschappelijke beweging in Algerije.
Fédération Internationale de Ski, de Internationale Ski Federatie.
FIS (motorfiets), Pools historisch motorfietsmerk.
Fietskaart Informatie Stichting, een organisatie met als doel landkaarten voor toeristische fietsers te maken.
Fis (Turkije), een dorpje in de Turkse provincie Diyarbakır, waar in 1978 de PKK werd opgericht.
 Fidelity National Information Services, een bedrijf